Таро — многозначный термин.

География 
 Таро — остров, столица провинции Шуазёль государства Соломоновы Острова.
 Таро — река в Италии.

Карточные игры 
 Карты Таро́ — колода карт, используемая в наше время, в основном, для гаданий.
 Тарокки Мантеньи — две колоды карт, созданные анонимными итальянскими художниками 2-й половины XV века.
 Французское таро — карточная игра с использованием колоды таро.
 Таро Папюса
 Таро Райдера — Уэйта
 Таро Тота

Персоналии 
 Братья Таро — французские писатели-соавторы:
 Таро, Жан (1877—1952) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.
 Таро, Жером (1874—1953) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.
 Таро, Александр (род. 1968) — французский пианист.
 Таро, Герда (1910—1937) — немецкий фотограф-антифашист.
 Таро — псевдоним вора в законе Тариэла Гурамовича Ониани (род. 1952).

Японское имя 
  — распространённое мужское японское имя, в древности им часто называли старших сыновей семьи.
 Таро, сын дракона — японский аниме-фильм 1979 года.

Прочее 
 Та́ро — тропическое многолетнее растение семейства ароидных.
 «Tarot» — финская хеви-метал группа.